Chivas Regal, brand di Scotch whisky prodotto dalla Chivas Brothers
Chivas Regal, cavallo campione di galoppo
Chivas, nome con cui è noto popolarmente il Club Deportivo Guadalajara, squadra di calcio messicana
Chivas Rayadas, squadra di calcio messicana esistita dal 1993 al 2015, filiale del CD Guadalajara
Chivas Tijuana, squadra di calcio messicana esistita dal 1997 al 1999, filiale del CD Guadalajara
Chivas USA, squadra di calcio statunitense esistita dal 2005 al 2014, di proprietà del CD Guadalajara
El Paso Patriots, squadra di calcio statunitense esistita dal 1989 al 2013, ridenominata tra il 2010 e il 2012 Chivas El Paso Patriots